Mikulik József (1852–1886) ügyvéd, levéltáros, történetíró
 Mikulik József (1889–1933) pártmunkás